Adelocaryum är ett släkte av strävbladiga växter. Adelocaryum ingår i familjen strävbladiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strävbladiga växter
Adelocaryum